Física e Química

Orbital atômico
Orbital molecular 

Astronomia e Astronáutica
Relativo a órbita
Elementos orbitais
Manobra orbital
Período orbital
Plano orbital
Ressonância orbital
Velocidade orbital
Voo orbital

Música
Orbital (banda)

Desambiguação